Hammered (Motörhead), een album van de band Motörhead
Hammered (boek), een boek van Elizabeth Bear